Хаберман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаберман, Алисе Яновна (1905—1993) — депутат Верховного Совета СССР, супруга Х. Хабермана.
 Хаберман, Дэвид (род. 1952) — американский религиовед, историк религии и индолог, профессор.
 Хаберман, Харальд Мартович (1904—1986) — эстонский и советский энтомолог, гидробиолог и политик, академик АН ЭССР.
  (1884—1944) — эстонский архитектор.